

Piosenki
 „Original Sin (The Natives Are Restless Tonight)” – piosenka Pandora's Box z albumu Original Sin (1989)
  – cover utworu Pandora's Box w wykonaniu Taylor Dayne zamieszczony ścieżce dźwiękowej do filmu Cień (The Shadow, 1994)
 „Original Sin” – cover utworu Pandora's Box w wykonaniu Meat Loafa wydany na jego albumie Welcome to the Neighborhood (1995)
  – piosenka Eltona Johna z albumu Songs from the West Coast (2001)
  – piosenka zespołu INXS z albumu Switch (2005)

Albumy muzyczne
  – album Johna Lewisa (1961)
  – jedyny album zespołu Pandora's Box (1989)
 Original Sin – album zespołu Jaimz and Finchum's Tigertailz (2003)
  – album zespołu INXS (2010)
 Original Sin – The Collection – album kompilacyjny zespołu INXS (2004)

Filmy 
 Original Sin (polski tytuł: Grzeszna miłość) – film w reżyserii Michaela Cristofera (2001)

Literatura 
  (polski tytuł: Grzech pierworodny) – powieść autorstwa Phyllis Dorothy James (1994)